Виктор Николаевич Забила (в некоторых источниках — Забелла; ; 1808, хут. Кукуриковщина Черниговской губернии (теперь с. Забеловщина Борзнянского района Черниговской области (Украина) — ноябрь 1869, г. Борзна) — украинский поэт XIX века.

Биография 
Родился в семье небогатого помещика, потомка старинного казацко-старшинского рода. В 1822—1825 г. обучался в Нежинской гимназии высших наук.

Затем с 1825 по 1834 г. служил в русской императорской армии. Вышел в отставку в чине поручика, остаток жизни провел на своем хуторе недалеко от Борзны.

Дружил с Т. Шевченко, неоднократно встречался с ним во время приездов поэта на Украину.
Зимой 1847 г. Т. Шевченко некоторое время жил у него на хуторе Кукуриковщина, написал живописный портрет В. Забилы.

В повести «Капитанша» Т. Шевченко с симпатией изобразил своего друга под именем Виктора Александровича. Дружба с Т. Шевченко, его революционно-демократические взгляды отразились на мировоззрении 3абилы и его творчестве. Стихи В. 3абилы, отобранные жандармами при аресте в 1847 г. у Т. Шевченко, в протоколе допроса названы пасквильными.

В. Забила участвовал в похоронах своего друга Т. Шевченко, а затем в сооружении и благоустройстве его могилы на берегу Днепра на Чернечей горе близ Канева.

Умер поэт в ноябре 1869 г. в г. Борзна.

Творчество 
Стихи стал писать в середине 1830-х г., но печатали их мало. Использовал литературный псевдоним — Ал-др. Три стихотворения поэта были опубликованы в Петербурге в 1841 г. в альманахе Е. Н. Гребёнки «Ластівка» («Ласточка»).

В начале 1840-х годов было напечатано небольшое собрание сочинений поэта, но по невыясненным причинам до читателя оно не дошло. Прижизненными публикациями являются лишь два стихотворения, опубликованные в 1857 г. в «Черниговских губернских ведомостях».

Полное собрание сочинений — «Співи крізь сльози», было издано лишь в 1906 г. во Львове, при активном участии Ивана Франко.

Хотя творчество Забилы было неизвестно широкой читательской публике, его стихи пользовались популярностью у простого народа, распространялись в рукописях, исполнялись как народные песни и романсы.

Так, например, «Гуде вітер вельми в полі» и «Не щебечи, соловейку», к которым сочинил музыку композитор М. Глинка. К своим стихам «Не плач, дівчино», «Голуб», «Човник» и ряду других, автор сам написал музыку.

Избранные стихотворения 

 Гуде вітер вельми в полі!
 Два вже літа скоро пройде…
 Нащо, тату, ти покинув…
 От і празника діждались…
 Ох, коли б хто знав, як тяжко…
 Повіяли вітри буйні…
 Повз двір, де мила живе…
 Сидів я над річкою…
 Будяк
 Голуб
 До коня
 До невірної
 Кохання
 Маруся
 Осінній вітер
 Пісня
 Палій
 Пугач
 Розлука
 Сирота
 Соловей
 Сорока
 Туга серця
 Човник и другие

Ссылки 
 Забіла Віктор Миколайович
 
 

Украинские поэты